Joan Massagué i Vilarrúbias (Sabadell, 1833-1901), alcalde de Sabadell 
 Joan Massagué i Solé (Barcelona, 1953), científic i farmacèutic català